Club Atlético de Madrid er en fodboldklub i Spaniens hovedstad Madrid. Klubben blev stiftet i 1903 og de største trofæer siden da, har været 11 spanske mesterskaber, 10 spanske pokaler, og 1 Europa Cup for pokalvindere. Hjemmebanen hedder Wanda Metropolitano. Klubben har et berømt ungdomsakademi der har fostret verdensklassespillere som Sergio Agüero, Raul og Fernando Torres. Atlético har også tit haft held med indkøb af spillere f.eks Diego Forlan, Arda Turan, Falcao, David Villa og senest Antoine Griezmann. Fra sæsonen 2011/12 hører håndboldklubben BM Ciudad Real under Atlético de Madrid under navnet BM Atlético Madrid.

Seneste spanske mesterskab blev sikret 22. maj 2021, i en kamp mod Real Valladolid, hvor Angel Correa og Luis Suárez scorede for at sikre, at ærkerivalerne fra Real Madrid ikke kunne indhente dem. Suárez sluttede også den sæson, som holdets topscorer, med 21 mål.

Spilledragter 
Til at starte med var trøjerne stribede i blå og hvid fra det engelske hold Blackburns. Historien er at indkøberne tog en dag fejl af klubberne og købte et parti fra Sunderland der spiller i rød og hvid stribet. En anden historie fortæller om at det ganske enkelt var billigst at købe det rød-hvide stof der også blev brugt til at fremstille madrasser. Herfra kommer tilnavnet Los Colchoneros (Madras-magerne).

Tøjsponsorer 
Atletico Madrid har kun haft 4 forskellige tøjsponsorer siden de i 1980 indgik deres første aftale med Meyba

 1980-1986: Meyba
 1986-1998: Puma
 1998-2001: Reebok
 2001-20??: Nike

Hovedsponsorer 
Der er flere interessant ting, når man kigger ned over listen af hovedsponsorer for Atletico Madrid gennem tiden. Klubben har bl.a. over flere omgange været sponsoreret af byen Marbellas turist bureau. Derudover benytte Columbia Pictures i perioden 2003 til 2005 Atletico Madrids trøje til at reklamere for store premiere som f.eks. Spiderman 2 og S.W.A.T.

 1903-1989: -
 1989-1990: Mita
 1990-1993: Marbella Tourism Board
 1993-1994: Antena 3
 1994-1996: Marbella Tourism Board
 1996-1997: Bandai
 1997-1999: Marbella Tourism Board
 1999-2000: -
 2000-2002: Idea
 2002-2003: Century
 2003-2005: Columbia Pictures
 2005-2011: KIA motors
 2012-2012: Rixos Hotels
 2012-2012: Huawei
 2012-20??: Azerbajian Tourisme Board

Spillere

Nuværende spillertrup

Udlejet 

 (Udlejet til Aston Villa)
 (Udlejet til SD Huesca)
 (Udlejet til Wolverhampton Wanderers)
 (Udlejet til Argentinos Juniors)

 (Udlejet til Inter)
 (Udlejet til Kayserispor)
 (Udlejet til Paraná Clube)
 (Udlejet til Málaga)
 (Udlejet til Fulham)

Danske spillere 
 Daniel Wass (2022-nu)
 Jesper Grønkjær (2004-2005)
 Børge Carlo Mathiesen (1949)

Kendte Trænere

Eksterne henvisninger 

 Atletico de Madrid Official Website
 Atletico Madrid Danmark

Referencer 

 
Etableret i 1903